Buğay (Korgun), een dorp in het Turkse district Korgun
Buğay (Yapraklı), een dorp in het Turkse district Yapraklı